Лубківський — українське прізвище.

 Лубківський Володимир Костянтинович (нар. невідомо — пом. 1921) — український військовий, підполковник Дієвої Армії УНР;
 Лубківський Данило Романович (нар. 1975) — український політик, син Романа Лубківського;
 Лубківський Маркіян Романович (нар. 1971) — український політик, син Романа Лубківського;
 Лубківський Роман Мар'янович (1941—2015) — український письменник.

Українські прізвища